Jogos
 Changeling: The Dreaming, um jogo de RPG
 Changeling: The Lost, versão atualizada desse jogo

Filmes
 The Changeling (1974), telefilme com Stanley Baker, Helen Mirren, Brian Cox
 The Changeling (1980), filme com George C. Scott 
 A Troca, filme com Angelina Jolie chamado originalmente Changeling

Ficção
 Mutano, personagem da DC Comics chamado originalmente Changeling

Desambiguações de artes